Соревнования по настольному теннису среди женщин в одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2016 года проходили с 6 по 10 августа в «Риосентро» (павильон 3). В соревнованиях приняли участие 70 спортсменок из 43 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине по итогам предыдущей Олимпиады являлась китайская теннисистка Ли Сяося.

Китаянки Дин Нин и Ли Сяося в 8 матчах на двоих до финала отдали всего одну партию: Ким Сон И выиграла партию у Дин Нин в полуфинале. Финал стал повторением решающего матча Игр 2012 года. Чемпионка мира 2015 года Дин Нин в семи партиях сумела взять реванш у Ли Сяося за поражение в финале Олимпийских игр в Лондоне.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Посев 
Посев спортсменок на олимпийском турнире осуществлялся согласно рейтингу ITTF на 1 августа 2016 года. Первые 16 сеянных теннисисток начнут выступление с третьего раунда.

<ol start="1">
  Дин Нин
  Фэн Тяньвэй
  Ли Сяося
  Касуми Исикава
  Хань Ин
  Аи Фукухара
  Чжэн Ицзин
  Чон Джи Хи

<ol start="9">
  Юй Мэнъюй
  Петрисса Солья
  Ли Цзе
  Со Хё Вон
  Ду Хойкем
  Мелек Ху
  Ли Хо Чхин
  Лю Цзя

Спортсменки, посеянные с 17-го по 32-е место начинают олимпийский турнир со второго раунда.

<ol start="17">
  Юй Фу
  Элизабета Самара
  Ли Цянь
  Ли Цзяо
  Ли Мён Сун
  Полина Михайлова
  Чэнь Сыюй
  Георгина Пота

<ol start="25">
  Ли Фэнь
  Татьяна Биленко
  Ким Сон И
  Шэнь Яньфэй
  Матильда Экхольм
  Ли Сюэ
  Шао Цзени
  София Полканова

Соревнование

Предварительный этап

Плей-офф

Секция 1

Секция 2

Финальный раунд

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации настольного тенниса (ITTF)